Colla (Glue) – romanzo del 2001 scritto da Irvine Welsh
Glue – film del 2006 diretto da Alexis Dos Santos
Glue – miniserie televisiva britannica del 2014